Ramon Berenguer IV, graaf van Barcelona (1131-1162)
 Raymond Berengarius IV van Provence, graaf van Provence (1173-1181)